Atene – capitale della Grecia
Atene – prefettura della Grecia, abolita nel 2011
Atene Settentrionale – Unità periferica nella periferia dell'Attica
Atene Centrale – Unità periferica nella periferia dell'Attica
Atene Meridionale – Unità periferica nella periferia dell'Attica
Atene Occidentale – Unità periferica nella periferia dell'Attica
Atene – demo dell'antica Attica
Atene (città antica)